Esenwein ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Esenwein (1867–1940), württembergischer Theologe und Landtagsabgeordneter
 August Esenwein (1856–1926), deutsch-amerikanischer Architekt
 Jürgen von Esenwein Autor und Herausgeber
 Ingeborg Esenwein-Rothe (1911–2002), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Peter Esenwein (* 1967), deutscher Speerwerfer